— японский футболист, полузащитник клуба Джей-лиги «Джубило Ивата».

Ямамото, родившийся в Хамамацу, Префектуре Сидзуоки, начал свою карьеру в Футбольном клубе Seirei Junior.

Он был переведён в молодежную академию Джубило Ивата в 2002 году.

В 2007 году — переведён в старший состав.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Джубило Ивата»
 
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»